Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1952 года прошёл 1 — 2 марта в городе Коккола (Финляндия). В нём приняли участие 14 спортсменок из 4 стран.

Медалисты на дистанциях

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Март 1952 года
Спорт в Финляндии в 1952 году
Коккола
Чемпионаты мира в Финляндии